Баурчи́ () — топоним:

 Баурчи — село в Чадыр-Лунгском районе Гагаузии (Молдавия).
 Баурчи — село в Каушанском районе Молдавии.
 Баурчи — река Чадыр-Лунгского долая (района) Гагаузии, приток р. Лунга (впалает в р. Ялпуг).
 Баурчи-Молдовень — село в Кагульском районе Молдавии.

См. также 
 Баурча — бывшее село в Крыму, ныне в составе Симферополя.
 Бавурчи — река в Крыму, нынешнее название Абдалка.